Куаледро ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Оренсе в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Верин. Занимает площадь 117,5 км². Население 2041 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Vista satelital de Cualedro en Wikimapia

Муниципалитеты Оренсе
Города Оренсе